Název Lípa Svatopluka Čecha nese několik významných a památných stromů:

 Lípa Svatopluka Čecha (Liteň) – okres Beroun (zanikla, přibližně v místě pomníku Svatopluka Čecha v Litni z roku 1938)
 Lípa Svatopluka Čecha (Lány) – okres Kladno
 Lípa Svatopluka Čecha (Klobuky) – okres Kladno (zanikla roku 2001)
 Lípa Svatopluka Čecha (Nekoř) – vysazena roku 1908 u mostu proti družstevnímu domu Svornost, okres Ústí nad Orlicí